Selaawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Selaawi, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Selaawi (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 107,48), Jawa Barat, 
 Desa Selaawi (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 106,99), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar